Portugal
Aldeia Galega da Merceana — antiga freguesia do concelho de Alenquer
Montijo — antigamente chamada Aldeia Galega do Ribatejo ou Aldeia Galega

Desambiguações de topônimos